Icon, een ander woord voor pictogram;
 Icon (boek), een boek van Frederick Forsyth;
 Icon (Daan), een muzieknummer;
 Icon (programmeertaal), een programmeertaal gespecialiseerd in tekstmanipulatie;
 Icon (Queen), een muziekalbum;
 Icon (Wetton Downes), een album van rockgroep Wetton Downes.
 ICON plc, een bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt met hoofdkantoor in Ierland voor de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie